Wellston est une ville américaine de l'État du Michigan.
 Wellston est une ville américaine de l'État du Missouri.
 Wellston est une ville américaine de l'État de l'Ohio.
 Wellston est une ville américaine de l'État de l'Oklahoma.

Homonymie de localités aux États-Unis